Choge ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Choge Kipruto (1992), kenianischer Langstreckenläufer
 Augustine Kiprono Choge (* 1987), kenianische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Kipchoge